Зиновьевка — название населенных пунктов:

Приднестровье 

 Зиновьевка — до 1936 г. название села Кирово в Рыбницком районе.

Россия 

 Зиновьевка — исчезнувшее село в Кировском районе Крыма.
 Зиновьевка — до 1936 г. название села Кирова в Советском районе Крыма.
 Зиновьевка — до 1937 г. название села Садовка в Лопатинском районе Пензенской области.

Украина 

 * Зиновьевка — прежнее название села Днепроэнергия в Великоновосёлковском районе Донецкой области.

См. также 

 Новая Зиновьевка
 Старая Зиновьевка